Toponímia:
 Le Buis, municipi al departament d'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Buis-les-Baronnies municipi al departament de Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Buis-sur-Damville, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)
 La Roche-sur-le-Buis, municipi al departament de Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Rochette-du-Buis, municipi al departament de Droma (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Blaise-du-Buis, municipi al departament d'Isère (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Buis-les-Baronnies, cantó al districte de Niom (departament de Droma, França)
 Cour-et-Buis, municipi al departament d'Isère (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Marolles-les-Buis, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Biografies:
 Henk Buis (Zwanenburg, Haarlemmermeer, Holanda Septentrional), ciclista neerlandès especialista en el mig fons
 Jan Buis (Badhoevedorp, Haarlemmermeer, 1933 - Hoofddorp, 1995), ciclista neerlandès